

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ou acronyme SIN peut signifier :
 Système international de numérotation, adopté par la commission du Codex Alimentarius et intégré dans le numéro E des additifs alimentaires de l'Union européenne
 Système d'information et numérique, une spécialité du baccalauréat STI2D, en France
, un service de renseignement haïtien chapeauté par la CIA

Code 
SIN ou sin est un code signifiant :
 SIN, un ancien code pays du Comité international olympique, utilisé pour désigner Singapour ;
 SIN, l' ;
 sin, le singhalais, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Sciences et techniques 
 sin est le symbole du sinus, une fonction trigonométrique.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Sîn était le dieu mésopotamien de la lune.
 Sin est le nom chaldéen de la cité basse-égyptienne de Péluse.

Linguistique 
 Sin peut désigner plusieurs lettres dérivées du sigma :
 Šīn, une lettre de l’alphabet syriaque ;
 Sīn, une lettre de l’alphabet arabe ;
 Šin, une lettre de l’alphabet hébreu.
 Le mot sin est un mot courant dans plusieurs langues, notamment :
 en anglais, un nom commun (« péché ») ;
 en danois, un pronom possessif (« le sien ») ;
 en espagnol, une préposition (« sans ») ;
 en bosnien, en croate et en serbe, un nom commun (« fils ») ;
 en suédois, un adjectif possessif (« son, sa, sez ») ou un pronom possessif (« le sien, la sienne »).

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Sin est un film américain réalisé par Herbert Brenon en 1915.
 Sin est un film américain réalisé par Arthur Maude en 1926.
 Sin est un téléfilm yougoslave réalisé par Dejan Karaklajic en 1972.
 Sin est un court-métrage belge réalisé par Kristof Vereecke en 2000.
 Sin est le titre original du film américain Péché immortel, réalisé par Michael Stevens en 2003.
 WCW Sin est un ancien pay-per-view de catch de la défunte World Championship Wrestling.
 Sin est le groupe qui produit le film/documentaire musical K3 tourné au Kazakhstan en 2008 pendant l'éclipse solaire totale.

Jeux vidéo 
 Sin est la divinité destructrice et crainte du monde de Spira, dans Final Fantasy X.
 Sin est aussi un jeu vidéo édité en 1998 par Activision utilisant le moteur de Quake.
 Les Sin sont des créatures ennemies dans le jeu Devil May Cry.
 Sin a composé les musiques d'un autre jeu vidéo: V-Rally 2.
 Sin a aussi un morceau présent dans le jeu Need For Speed: Underground 2 qui a pour titre Hard EBM extrait de l'album Errare Digital Est sorti en 2002.

Littérature 
 Sin est un manhwa de Kim Jae-hwan, publié en 2004.
 Sîn est le nom de la trilogie de fantasy écrite par Noureddine Séoudie et parue aux Editions Atria. Le tome 1 (Le dernier poète) a été édité en 2009, le tome 2 (Les gardiens de l'Arbre) en 2010 et le tome 3 (le poème de lumière) en 2012.
 Sin est le nom donné par Victor Hugo à une partie du désert de Sodome dans son poème Les lions (23-, in La légende des siècles) dont voici la citation : « [...] Le premier arrivait du désert de Sodome;/Jadis, quand il avait sa fauve liberté,/Il habitait le Sin, tout à l'extrémité/Du silence terrible et de la solitude [...] ».

Musique 
 Sin est un single du groupe Nine Inch Nails.
 Sin est un groupe de rock industriel français.
 Altar of Sin est un groupe de death metal espagnol.
 The sacrament of Sin est un album de métal sortit en 2018 du groupe Powerwolf.

Patronyme 

 Alexandre Sin (1961-), un homme politique ukrainien d'origine coréenne :
 Angelica Sin (1972-), une actrice pornographique et catcheuse américaine;
 Samantha Sin (1985-), une actrice pornographique américaine.
 Olivér Sin (1958-), peintre hongrois.

Toponyme 

 Sin, une ville du département Safané, au Burkina Faso ;
 le désert de Sîn, une région mentionnée dans l'Ancien Testament, proche du mont Sinaï ;
 Sin-le-Noble, une commune du département du Nord (région Hauts-de-France, France).

Notes et références 

Code